Plaats in Indonesië
 Kalilunjar (Banjarmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Kalilunjar (Pejawaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java